Aborigeni – popoli indigeni
Aborigeni – mitica popolazione dell'Italia Centrale
Aborigeni australiani
Aborigeni della Tasmania
Aborigeni americani
Aborigeni taiwanesi
Aborigeni canadesi

Altri progetti